Tit Meneni Lanat (cònsol 477 aC)
 Tit Meneni Lanat (cònsol 452 aC)